, littéralement « Tête de bocal », est le surnom donné aux Marines dès qu'ils ont été tondus après leur incorporation au contingent.

 Jarhead : La Fin de l'innocence, film de guerre sorti en 2004 et ses suites :
  : film de guerre sorti en 2014, directement en vidéo. Son histoire n'a cependant aucun lien avec celle du premier film.
  : film de guerre sorti en 2016.
 Jarhead: Law of Return : film de guerre sorti en 2019.